VMT steht als Abkürzung für:

 den Verbundtarif Mittelthüringen des Verkehrsverbunds Mittelthüringen
 Virtual Method Table, englisch für Tabelle virtueller Methoden
 Vehicle-Miles of Travel, Anzahl der zurückgelegten Meilen aller Verkehrsteilnehmer

VMT